

Селару — острів у архіпелазі Танімбар з групи Молуккських островів
 Селару — район у складі округу Західне Південно-Східне Малуку провінції Малуку